Лев Горелик:
 Горелик, Лев Давыдович (1929—1996) — советский скрипач и педагог, Заслуженный артист Белорусской ССР, Народный артист Белорусской ССР.
 Горелик, Лев Григорьевич (1928—2012) — советский актёр и режиссёр, писатель, народный артист РСФСР.